Havas Sándor (1822–1894) kereskedelmi minisztériumi államtitkár, megyefőnök, országgyűlési képviselő, régész, ügyvéd
 Havas Sándor (1831–1904) gépgyáros, kereskedelmi tanácsos
 Havas Sándor (?) iparművész